Łabędzie ist der Name folgender Orte in Polen:

 Łabędzie (Warta), ein Ort in der Woiwodschaft Łódź
 Łabędzie (Drawsko Pomorskie), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern